Agustin Codazzi peut désigner :

 Agustín Codazzi (1793-1859), un explorateur et géographie italien, éponyme des deux toponymes suivants ;
 Agustín Codazzi, une municipalité de l'État de Cesar en Colombie ;
 Agustín Codazzi, une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Francisco Javier Pulgar dans l'État de Zulia, au Venezuela.